O anel de Calpúrnia é uma lenda romana que conta a história de um presente de Júlio César a Calpúrnia, sua terceira esposa, por conta do nascimento de seus filhos gêmeos, Tito e Sula; o anel consistia de duas pedras, um diamante e uma ametista roxa.

César disse que o diamante, a pedra mais dura existente, representava Tito, que havia de ser a força do império romano, a ametista, a pedra mais bonita, representaria Sula, que seria a beleza do império romano. Logo, apos o nascimento de Tito e Sula, Calpúrnia teve um presságio ruim, o que supostamente fez César esconder o nascimento deles.

Roma Antiga
Lendas